Ээнбихль () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вольфганг Риф (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 6 мест.
 Партия Füreinander-Miteinander занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля